Жінка — доросла людина жіночої статі
 Жінка — синонім слова «дружина».
 Жінка (журнал) — український громадсько-політичний ілюстрований місячник.

Фільми 

 «Жінка» (1915) — американська кінокомедія Чарлі Чапліна.
 «Жінка» (1915) — американська мелодрама режисера Джорджа Мелфорда.
 «Жінка» — радянський чорно-білий художній фільм 1932 року.
 «Жінка» — турецький телесеріал 2017—2020 рр.